Mule Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Mule Island (Alabama)
 Mule Island (Florida)
 Mule Island (Texas)

in der Antarktis:
 englischer Name für die Muløy